В данный список включены паровозы, работавшие на железных дорогах Российской империи и Советского Союза, включая Советскую Россию, то есть с 1918 года. Ввиду большого разнообразия, в данный список не включены узкоколейные паровозы (см: Список узкоколейных паровозов), а также попавшие как трофейные и по репарациям (см: Трофейные и репарационные паровозы на советских железных дорогах).

Паровозы по роду службы 
Списки для наглядности разделены по роду службы. Паровозы в списках упорядочены по годам выпуска. Обозначения серий приведены согласно обозначениям на кузовах.

Грузовые паровозы 

Последним советским грузовым паровозом стал ЛВ-522, выпущенный Ворошиловградским тепловозостроительным заводом (завод к тому времени уже успел сменить название) в конце .

Пассажирские паровозы 
В данный список включены паровозы, которые изначально создавались лишь для вождения пассажирских поездов.

Последним построенным в СССР пассажирским паровозом стал П36-0251 (см. фото в таблице), выпущенный Коломенским заводом 29 июня  года.

Маневровые и промышленные паровозы

Литература

Ссылки 
 

 
Списки локомотивов и МВПС